Архаровка — название населённых пунктов в России:

 Архаровка — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Архаровка — деревня в Каменском районе Тульской области.